Jastrebnik – wieś w Macedonii Północnej
 Jastrebnik – wieś w Słowenii